Pseudocuma är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1865. Pseudocuma ingår i familjen Pseudocumatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kommakräftor
Pseudocuma